Luis Alberto Romero Padilla (nacido el 25 de Septiembre de 1973 en Ciudad de México, México) Se le considera un médico héroe durante la pandemia de COVID-19 para el estado de Jalisco y la federación, motivo por el cual fue galardonado con la presea Miguel Hidalgo y Costilla, en su grado de banda, dicha presea es la más alta condecoración que se le entrega a un mexicano por sus actos heroicos en beneficio del país y sus habitantes

Reseña biográfica. 
Luis Alberto Romero Padilla, Soltero, Mexicano, desde pequeño fue regido bajo la religión católica. Al cumplir 7 años cambió su residencia llegando a radicar al estado de Jalisco, donde comenzaría a crecer, madurar  y  posteriormente empezaría a dar servicio a su estado y su población. 

De pequeño fue diagnosticado con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), mal estudiante desde niño, sin llegar a ser niño problema, gracias al compromiso de sus papás para sacarlo adelante, renuncian al método alopático y lo inician en varias actividades deportivas, culturales y sociales. Con lo que logra su control absoluto de este trastorno.

Educación 

TUM técnico en urgencias médicas.

TFT técnico en fisioterapia.

Profesional asociado a radiología e imágenes.

Bombero paramédico.

Técnico en rescates.

Lic. En psicología trunca. 8.º

Médico cirujano y partero.

Especialidad: Urgenciólogo.

Médico en emergencias y desastres.

Médico escolta y atención en situaciones hostiles y de combate.

Educado Guadalajara, Jalisco México.

Información profesional 
Bombero paramédico de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas

Bombero paramédico de la Estación # 15 de San Felipe, Baja California, México.

Instructor de respuesta a emergencias de la estación marítima dos bocas de Pemex en paraíso tabasco, México. 

Director operativo del comando especial de rescate. 

Jefe de bomberos y protección civil del municipio de Tonalá, Jalisco. México.

Médico cirujano y partero.

Área de urgencias, emergencias y desastres.

Médico adscrito al servicio de urgencias del Hospital General de Occidente desde el 2013

Jefe del servicio de urgencias adultos al principio de la pandemia.

Coordinador general del área de COVID-19 del Hospital General de Occidente.

Distinciones 

 Presea Miguel Hidalgo y Costilla en su grado de banda (la más alta condecoración que se otorga a un mexicano por actos heroicos en beneficio de su patria)

Obras Notables 
Colaborador en varios artículos de investigación sobre COVID-19. En el Hospital General de Occidente de la Secretaría de Salud Jalisco.

Distinguido por haber hecho frente a la pandemia de COVID-19 como coordinador de esta área, por dos años.

Movilizó personalmente y abordó de las ambulancias del Hospital General de Occidente, junto con su equipo a más de 112 pacientes portadores de la enfermedad por COVID-19. Trayéndolos de distintas partes del interior del estado, con el propósito de darles una oportunidad de vida y de cama en un hospital,  a causa del aumento de casos por COVID-19 en distintos municipios de Jalisco, junto con el Dr teniente coronel Raúl C. Baptista Rosas, desarrollan LA UNIDAD DE INTERVENCIÓN EN MEDICINA CRÍTICA de COVID-19. (UNIMEC). Dicha unidad inicia la telemedicina poniéndose en contacto con los médicos de distintos hospitales y centros de salud de varios municipios. Dónde se consulta el manejo, tratamiento y pronóstico de pacientes con neumonía por COVID-19.

Operación Apolo El 1 de junio del 2020. Y al verse sobrepasada la capacidad de recepción de pacientes con neumonía por COVID-19. Se decide trasladar a 28 pacientes graves y oro-intubados de la torre del Hospital General de Occidente al Hospital Geriátrico, con el fin de dar una oportunidad de vida y más camas para recibir pacientes portadores de COVID-19 y habilitar un total de 85camas. Operación que duró 12horas ininterrumpidas culminando con el traslado del último paciente a las 19:43horas. Todos ellos sin alteraciones fisiológicas, actualmente en el Hospital Geriátrico de la Secretaría de Salud se encuentra una placa conmemorativa en agradecimiento a todas mujeres y hombres que participaron en este operativo Apolo.

Operativo topo trasladar 11 pacientes de COVID-19 intubados la madrugada del 11 de febrero del 2021, del Hospital Ángel Leaño al Hospital General de Occidente.

Operación Fénix, 18 de enero del 2022, trasladar 13 pacientes, inestables del área vieja de urgencias adultos al área nueva del Hospital Geriátrico.  

Estable el Centro de investigación, logística y estadísticas del área de COVID-19. (CILOE) área que se dedica a la investigación de los casos COVID, preparaba la logística para la preparación de la atención de las olas de contagio por COVID-19 en el Hospital General de Occidente. 

Capacitó a más de 350 profesionales de la salud de distintos municipios durante la pandemia de COVID-19.

Sin embargo y después de estar al frente de la coordinación del área COVID-19 del Hospital General de Occidente. El 5 de enero del 2021. Se contagia de virus al cual se declaró la Guerra durante la pandemia y faltando 5 días para que fuera vacunado contra este virus. Está enfermedad mermó su estado de salud dejando secuelas en su organismo.  

Con tan solo 17 años y gracias a su gran liderazgo nato, convence a 5 de sus amigos y compañeros de la escuela preparatoria número 6 de la Universidad de Guadalajara. A colaborar en las acciones de búsqueda y rescaté, en el Desastre de las explosiones en el sector reforma el 22 de abril de 1992. Adherido al área de voluntarios de la Cruz Roja Mexicana, delegación Jalisco.

Hecho que marca su vida y lo impulsa a ser técnico en urgencias médicas y seguir por ese camino académico, hasta alcanzar la máxima experiencia en este ramo de las emergencias y desastres.

Líderea tres grandes operaciones durante la pandemia todos ellos con el único propósito de  beneficio de los enfermos del Hospital General de Occidente por COVID-19.

Su basta experiencia en la prevención de accidentes y desastres, lo lleva a formar parte del equipo de seguridad del ex gobernador de Jalisco maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, cómo su médico escolta.

Formó parte del equipo de seguridad del candidato a la presidencia de Zapopan del maestro Alberto Uribe Camacho. Cómo su médico escolta.

 Sitio web oficial.

Hombres
Nacidos en 1973
Nacidos en Ciudad de México
COVID-19